Данчо Данчев може да се отнася за:
 Данчо Данчев (учител) (р. 1937), български учител
 Данчо Данчев (автомобилен състезател) (р. 1971), български автомобилен състезател